Scărișoara se poate referi la:
 Localități din România:
 Scărișoara, Alba (Aranyosfő), reședința comunei cu același nume
 Scărișoara, Bacău
 Scărișoara, Buzău
 Scărișoara, Caraș-Severin
 Scărișoara, Olt, reședința comunei cu același nume
 Scărișoara, Vâlcea
 Localități din România cu nume compuse:
 Scărișoara Nouă, Satu Mare
 Peștera Scărișoara

Toponime românești